Ален Рене () е френски режисьор.

Биография 
Той е роден на 3 юни 1922 година във Ван, Бретан. Получил образование за монтажист, от средата на 40-те години режисира поредица късометражни филми, като „Нощ и мъгла“ („Nuit et brouillard“, 1955). Още с първите си пълнометражни филми „Хирошима, моя любов“ („Hiroshima mon amour“, 1959) и „Миналата година в Мариенбад“ („L'année dernière à Marienbad“, 1961) се утвърждава сред водещите представители на Френската нова вълна.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски режисьори
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Бретанци